He, a hélium vegyjele
 he, japán kana
 he, a héber nyelv ISO 639-1-kódja